Weihen kann bedeuten:

 Weihen (Gattung) (Circus), eine Greifvogelgattung
 Weihen (Unterfamilie) (Circinae), eine Unterfamilie der Greifvogelgattung
 Weihe (Religion), der Vollzug einer Weihe
 Weihesakrament, die Spendung des Sakraments der Weihe (Bischofsweihe, Priesterweihe, Diakonweihe)

Siehe auch:

 Weihe
 Weihrach